Trois diocèses portent ce nom :
 Diocèse anglican de Rochester, au sein de l'Église d'Angleterre ;
 Diocèse épiscopalien de Rochester, au sein de l'Église épiscopale des États-Unis ;
 Diocèse catholique de Rochester, au sein de l'Église catholique aux États-Unis.

Homonymie